Shahrazād (anche Sherazade, Sheherazade, Scheherazade, Shahrazada, Shahrzad, Sciarazade) – personaggio protagonista della silloge favolistica d'ambiente islamico nota come Le mille e una notte.
 Shéhérazade – balletto creato da Michel Fokine sulla musica dell'omonimo poema sinfonico di Nikolaj Rimskij-Korsakov
 Shahrazād – suite sinfonica composta da Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov
 Scheherazade – yacht
 Scheherazade (Song of Scheherazade) – film del 1947 diretto da Walter Reisch
 Shéhérazade – film del 2018 diretto da Jean-Bernard Marlin
 Shahrzād – serie televisiva iraniana